Braye (Aisne)
ook:
Braye-en-Laonnois, Aisne
Braye-en-Thiérache, Aisne
Braye-sous-Faye, Indre-et-Loire
Braye-sur-Maulne, Indre-et-Loire